Finne har flere betydninger:
 Finne (biologi) – en ekstremitet på bl.a. fisk og hvaler
 Halefinne (fly) – vertikal stabilisator på en flyvemaskine, indeholder sideroret.
 Finne (person) – en person fra Finland